

События

По месту

Римская империя 
 Император Валериан I собирает армию из 70,000 солдат чтобы снять осаду с Эдессы, окружённой силами Шапура I. Вспышка чумы лишает жизни многих легионеров, ослабляя римские позиции в Сирии.
 Битва при Медиолане: германская конфедерация из племен, алеманны (300,000 воинов), пересекает Альпы и терпит поражение от римских легионов под командованием Галлиена вблизи от Медиолана (современный Милан).
 Постум (римский полководец) восстаёт против правления Галлиена в Галлии. Западные провинции: Британия и Испания поддерживают его восстания став тем что позднее именовалось Галльской империей.
 Постум, губернатор Галлии, объявляет себя императором и продолжает править Гальской империей вплоть до 269 когда он был убит своими же солдатами.
 Римский форт на месте современного Висбадена (Германия) захвачен алеманнами (возможно и в 260).
 Франки, вторгшиеся в Римскую империю около Кёльна в 257, достигают Таррагоны в Испании.
 Консулы Нуммий Эмилиан Декстер и Тиберий Помпоний Басс.

Персия 
 Месопотамия: Оденат, правитель Пальмиры, грабит Нихардию, и уничтожает его великую иешиву.

По теме

Религия 
 Дионисий избран как 25 папа.

Рождение 
 Хуэй-ди, император из династии Цзинь (умер в 307)
 Тао Кан, генерал из династии Цзинь (умер в 334)
 Ян Чжи, императрица династии Цзинь (умерла в 292)

См. также